Хворов — русская фамилия. Имеет женскую форму Хворова.

 Хворов, Андрей Геннадьевич — актёр, каскадёр.
 Хворов, Игорь Иванович (род. 1953) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации, заслуженный лётчик Российской Федерации
 Хворов, Леонид Петрович — Герой Советского Союза.

 Хворова, Ирина Васильевна (1913—2003) — инженер-геолог, участник Великой Отечественной войны, лауреат премии имени Н. С. Шатского (1988).

Примечания